Jennifer French est un nom pouvant désigner:

Jennifer French (née en 1971), skippeuse paralympique américaine
Jennifer French (née en 1978), femme politique canadienne en Ontario

Voir aussi

French, Jennifer